Шухарт (, ) — немецкая и английская фамилия. Известные носители:
 Шухарт, Отто (1909—1990) — немецкий офицер-подводник, капитан цур зее.
 Шухарт, Уолтер (1891—1967) — американский учёный в области теории управления качеством.
 Шухарт, Рэдрик — сталкер, главный персонаж произведения Стругацких «Пикник на обочине»